Henryk Górecki (ur. 1927, zm. 2022) – polski automatyk i robotyk
 Henryk Górecki (ur. 1946) – polski chemik technolog
 Henryk Mikołaj Górecki (ur. 1933, zm. 2010) – polski kompozytor